Dione steht für:

 Dione (Mutter der Aphrodite), eine Titanin, Gattin des Zeus von Dodona 
 Dione (Tochter des Atlas), Gattin des Tantalos
 Dione (Mond), ein Saturnmond
 (106) Dione, ein Asteroid
 Dione-Nunatakker, Nunatakker auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Dione ist der Familienname folgender Personen:
 Aura Dione (* 1985), dänische Sängerin und Songwriterin
 François-Xavier Dione (1919–1985), senegalesischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Thiès
 Idrissa Dione (* 1929), französischer Boxer
 Ousseynou Dione (* 1973), senegalesischer Fußballspieler
 Rose Dione (1875–1936), französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Dionne
 Dion